

Architettura 
Rotonda – edificio a pianta circolare coperto da una cupola. Diversi edifici sono comunemente noti con questo appellativo, tra i quali:

Edifici religiosi o ex religiosi 
 Terme della Rotonda, già Chiesa di Santa Maria La Rotonda – architettura di Catania
 Chiesa di Santa Maria del Soccorso – architettura di Rovigo
 Rotonda della Besana – architettura di Milano
 Santuario di Santa Maria della Rotonda – architettura di Albano Laziale
 Rotonda del Brunelleschi – architettura di Firenze
 Rotonda di San Lorenzo – architettura di Mantova 
 Duomo vecchio – architettura di Brescia
 Pantheon – architettura di Roma (localmente detto a Ritonna)

Ville 
 Villa Almerico Capra detta La Rotonda – villa di Vicenza
 Villa la Rotonda – villa di Inverigo
 Barchessa di villa Badoer detta "La Rotonda" – architettura di Badoere

Altro 
 Rotonda – tipo di intersezione stradale a raso, anche detto rotatoria
 Rotonda – comune della Basilicata
 Rotonda – località statunitense della Florida
 Rotonda – singolo di Thasup del 2023

Altri progetti